Weesperzijde (straat), straat in Amsterdam
Weesperzijde (wijk), wijk in Amsterdam genoemd naar de straat